

Culture et société 
 Les palmas sont des claquements de mains qui sont la base de l'improvisation en flamenco.
 Palmas Futebol e Regatas est une équipe de football basée à Palmas, dans l'État du Tocantins.
 Le  est une banque au Brésil.

Patronyme 

 Gérald de Palmas (1967-), un chanteur français ;
 Giorgia Palmas (1982-), une actrice et animatrice de télévision italienne ;
 Laurent de Palmas (1977-), un footballeur français.

Toponyme 

  ;
  ;

Brésil 
 Palmas, la capitale de l'État du Tocantins ;
 Palmas, une municipalité de l'État du Paraná ;

France 
 Palmas, une commune de l'Aveyron ;

Indonésie 
 La Palmas (aujourd'hui Miangas), qui a fait l'objet d'une contestation entre les États-Unis et les Pays-Bas en 1906 ;

Italie 
 Palmas Arborea, une commune de la province d'Oristano (région Sardaigne) ;
 le golfe de Palmas, une baie située sur la côte sud-ouest de la Sardaigne.